Dragoslav Ražnatović – ex cestista jugoslavo
 Svetlana Ražnatović – musicista e cantante serba
 Željko Ražnatović – militare, agente segreto e criminale jugoslavo